Fahrstand steht für 

 den Führerstand eines Triebfahrzeuges der Straßenbahn oder Eisenbahn 
 den Überwachungs- und Steuerstand der Antriebsanlage eines Seeschiffes.